AMM pode se referir a:
 Associação Médica Mundial
 Associação dos Municípios das Missões
 Código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional Rainha Alia, na Jordânia
 Amm - deidade árabe
AMM - Designação no Exército Húngaro da AK-63

Desambiguação